Lightwing ist der Name der Flugzeughersteller:
 Light Wing, Schweizer Hersteller von Leichtflugzeugen
 Australian Lightwing, eine Flugzeugmarke des australischen Herstellers Howard Hughes Engineering

Lightwing ist der Name folgender Flugzeugtypen:
 Lightwing AC4 , Leichtflugzeug der Schweizer Light Wing AG
 Australian Lightwing GR 912, Sportflugzeug von Australian Lightwing
 Australian Lightwing SP-2000 Speed, Sportflugzeug von Australian Lightwing
 Australian Lightwing SP-4000 Speed, Sportflugzeug von Australian Lightwing
 Australian Lightwing SP-6000, Reiseflugzeug von Australian Lightwing